Carling – miasto we Francji
 Carling – miasto w Kanadzie
 Carling – marka piwa
 Carling Cup – system rozgrywek utworzony na podobieństwo Pucharu Anglii
 Carling Bassett – kanadyjska tenisistka